Ваље дел Рио има више значења:

 Ваље дел Рио (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ваље дел Рио (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику